TEVAR steht als Abkürzung für:
thoracic endovascular aortic repair, ein Stent in der Brustschlagader bei Aortendissektion
Totalenergievariometer

Tevar steht für:
die befestigte "Winterstadt" in  Das zehnte Jahr, einem Science-Fiction-Roman der Autorin Ursula K. Le Guin

Abkürzung